Gheerbrant est un patronyme porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique du prénom) :

 Alain Gheerbrant (1920-2013), explorateur et écrivain français
 Bernard Gheerbrant (1918-2010), libraire et éditeur français
 Charles Gheerbrant (1924-2019), homme politique français
 Denis Gheerbrant (1948-), cinéaste français
 Marie-Louise Gheerbrant (1883-1969), infirmière